Just Dance (en inglés, «Solo baila») puede referirse a:

 Just Dance, una serie de videojuegos de Ubisoft.
 Just Dance, el primer videojuego de la serie anterior. 
 Just Dance Wii, la versión japonesa del juego.
 «Just Dance», una canción de Lady Gaga.